Янчэнху () — пресноводное озеро, расположенное в 3 км к северо-востоку от города Сучжоу провинции Цзянсу Китайской народной республики. Это — наиболее известное место обитание китайского мохнорукого краба, мясо которого считается деликатесом.

Озеро Янчэнху расположено между озером Тайху и рекой Янцзы. Через него проходят границы городских уездов Чаншу, Куньшань, а также городского района Учжун и Сучжоуского промышленного парка.

Примечания 

Озёра Цзянсу